Столбищенское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Столбищенское сельское поселение — в Дмитровском районе Орловской области.
 Столбищенское сельское поселение — в Лаишевском районе Республики Татарстан.